Јован Жиковић се може односити на:

Јован Живковић (лекар) (1759—1805), српски лекар
Јован Живковић (професор) (1767—после 1826), српски професор и преводилац
Јован Живковић (1826—1902), српски правник, политичар и банкар
Јован Живковић Лута (1912–1990), југословенски и српски фудбалер
Небојша Јован Живковић (1962), српски композитор и концертни перкусиониста
Јован Живковић (фудбалер, 1992), (1992), црногорски фудбалер